Adalbert Boros (1908-2003), évêque catholique roumain ;
 Ferike Boros (1880-1951), actrice d'origine hongroise ;
 Julius Boros (1920-1994), golfeur américain ;
 Michael Boroš (né en 1992), coureur cycliste tchèque ;
 Ottó Boros (1929-1988), joueur de water-polo hongrois ;
 Tamara Boroš (née en 1977), joueuse de tennis de table croate.

Voir aussi 
 Boros schneideri, espèce d'insectes de la famille des Boridae de l'ordre des coléoptères.